Jim McCann peut faire référence à:
 Jim McCann, chanteur et musicien folk irlandais, membre des Dubliners (1944-2015) ;
 Jim McCann, scénariste américain de bande dessinée né en 1974.